Municipio de Emmett puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Emmett (condado de Pottawatomie, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pottawatomie.
 Municipio de Emmett (condado de St. Clair, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de St. Clair
 Municipio de Emmett (condado de Calhoun, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Calhoun.